Pahn ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Pahn, deutsche Sängerin (Sopran)  
 Elke Pahn (* 1942), deutsche Sprechwissenschaftlerin
 Johannes Georg Pahn (1931–2015), deutscher Arzt, Sprecherzieher und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Pan